Николай Иванович Туровцев (1929-2015) — советский и украинский садовод, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1992).

Биография 
Николай Туровцев родился 7 декабря 1929 года в городе Козлове (теперь Мичуринск).
В 1953 году он окончил Мичуринский плодоовощной институт, а в 1958 — аспирантуру при Центральной генетической лаборатории имени И. В. Мичурина.

В 1958—1962 годах Туровцев работал младшим научным сотрудником Центральной генетической лаборатории имени И. В. Мичурина, в 1963—1964 годах — старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства. После 1964 года работал во Всесоюзном НИИ зернового хозяйства в посёлке Шортанды (Казахстан) и на Мелитопольской опытной станции садоводства (Украина). На Мелитопольской опытной станции Туровцев занимался селекцией косточковых культур под руководством Михаила Оратовского (1905—1966), а после его смерти продолжил селекционную работу самостоятельно .

Николай Туровцев является автором 162 публикаций, в том числе 10 книг. Вывел 72 сорта черешни, 35 сортов вишни и 7 сортов сливы.

Супруга Николая Ивановича, Валентина Алексеевна Туровцева, также занималась селекцией плодовых культур на Мелитопольской опытной станции садоводства и вместе с мужем является соавтором многих новых сортов.

Награды 
 Государственной премии Украины в области науки и техники (1992)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Медали ВДНХ СССР
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003)

Примечания

Литература 
 Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. — Киев: Аграрна наука, 2012. — Т. 4. — С. 314—316.
 Даценко Л. М. Пам’яті селекціонера // Мелитопольский краеведческий журнал, 2016, № 7, с. 45-46.

Ссылки 
 

Выпускники Мичуринского государственного аграрного университета
Садоводы СССР
Селекционеры черешни
Селекционеры вишни
Селекционеры сливы